Termin RLML ima više značenja.
 23S rRNK (guanin2445-N2)-metiltransferaza, enzim
 Midlands merit liga, engleska ragbi liga